«  » signifie « montagnard », « issu de la montagne » en espagnol. Le terme peut également désigner :

Patronyme 

 Amanda Serrano (née en 1988), boxeuse américaine ;
 Ana Botella Serrano (née en 1954), femme politique espagnole ;
 Andres Serrano (né en 1950), photographe américain ;
 Ángel Serrano (né en 1942), joueur et entraîneur de basket-ball espagnol ;
  ;
 Blanca Serrano (née en 1976), coureuse de fond espagnole ;
 Cindy Serrano (née en 1983), boxeuse américaine ;
 Cristian Serrano (né en 1989), coureur cycliste colombien.
 Daniel Muñoz Serrano (1849-1930), écrivain et homme politique uruguayen ;
 David Serrano (né en 1975), scénariste et réalisateur de cinéma espagnol ;
 Élodie Serrano (née en 1989), écrivaine française ;
 Eva Serrano (née en 1978), gymnaste française ;
  ;
 Francho Serrano (né en 2001), footballeur espagnol ;
 Gonzalo Serrano (né en 1994), coureur cycliste espagnol ;
  (1900-1996), homme politique américain ;
 Ismael Serrano (né en 1974), auteur-compositeur-interprète et guitariste espagnol ;
 Jennifer Serrano (née en 1984), chanteuse espagnole ; 
 Joaquim Serrano (1911-?), footballeur portugais ;
  ;
 Julieta Serrano (née en 1933), actrice espagnole ;
 Julián Gállego Serrano (1919-2006), intellectuel et historien des arts espagnol ;
 Julien Serrano (né en 1998), footballeur français ;
 Justine Serrano (née en 1982), chercheuse française en physique des particules ;  
 Leonor Serrano Pablo (1890-1942), géographe et écrivaine féministe espagnole;  
 Magaly Richard-Serrano (1972-), réalisatrice et écrivaine française ;
 Marcos Serrano (né en 1972), coureur cycliste espagnol ;
 Melanie Serrano (1989-), footballeuse espagnole ;
 Miguel Serrano (1917-2009), diplomate, explorateur et auteur chilien de poésie ;
 Nestor Serrano (né en 1955), acteur américain ;
 Pablo Serrano (1908-1985), sculpteur espagnol ;
 Pedro Serrano (), marin espagnol ;
 Pedro Serrano (1957-), écrivain canadien ;
 Rafael Serrano (né en 1987), coureur cycliste espagnol ; 
 Ramón Serrano Súñer (1901-2003), homme politique espagnol, gendre du général Franco ;
 Ricardo Serrano (né en 1978), coureur cycliste espagnol ;
  ;
 Rolando Serrano (1938-2022), joueur de football international colombien ;
 Rosita Serrano (1914-1997), chanteuse et actrice chilienne ;
 Victor Serrano (1944-2022), joueur de rugby à XIII français ;

Toponyme 

 Serrano, station du métro de Madrid en Espagne ;
 Serrano, subdivision de Carpignano Salentino en Italie.

Télévision 

 La Famille Serrano, série télévisée espagnole.

Sport 
des clubs de football brésiliens :
  (Petrópolis) ;
  (Vitória da Conquista).

Linguistique 
Le serrano est une langue amérindienne de la famille uto-aztèque.

Alimentation et produits agricoles 
 Jamón Serrano, marque commerciale d'un jambon sec espagnol ;
 Café serrano, café produit par les agriculteurs de l'est de Cuba, dans les montagnes de la Sierra Maestra.
 Piment serrano

Animaux 
Serrano, race chevaline espagnole
Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme